Siro kamiakensis is een hooiwagen uit de familie Sironidae.

Sironidae